Арментарий:

 Арментарий Антибский (ум. 711) — святой епископ Антибский.
 Арментарий из Павии (ум. 451) — святой епископ Павии.